Sainton ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Helen Sainton-Dolby (1821–1885), englische Sängerin
 Prosper Philippe Catherine Sainton (1813–1890), französischer Violinist